En fejde ['faid∂] kan henvises til: 

 en våbenstrid, konflikt eller krig, se for eksempel Grevens Fejde. (traditionelle fejder)
 en polemik eller skriftlig strid 
 Den Jydske Fejde (dvs.: Holbergs strid med den jyske poet Tychonius). 
 Baggesen-fejden mellem Adam Oehlenschläger og Jens Baggesen.
 Bladfejde er en strid, der føres ved indlæg i dagblade.
 Pennefejde er en skriftlig, litterær fejde.
 en kamp mellem kampsportsudøvere.

Kilde 
ODS på nettet